Лазару Фонсека Кошта Оливейра (Лазаро Оливейра; ; 27 августа 1967, Габела, Ангола) — ангольский футболист и тренер.

Карьера

Футболиста 
Всю свою карьеру провел в Португалии. Отыграл семь сезонов в Примейре за «Эшторил» и «Эштрелу». В 1998 году выступал за сборную Анголы на Кубке африканских наций в Буркина-Фасо.

Тренера 
После окончания карьеры, Лазару входил в тренерский штаб «Эштрелы» (Амадора). В 2008 году после отставки с поста наставника его соотечественника Литу Видигала самостоятельно возглавил клуб. Затем он несколько лет работал с командами Сегунды лиги. В 2020 году стал главным тренером основной и молодежной сборной Макао.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Footballfacts
 

Футболисты Анголы
Игроки сборной Анголы по футболу
Игроки ФК «Ош Мариалваш»
Игроки ФК «Эшторил-Прая»
Игроки ФК «Лолетану»
Игроки ФК «Пенафиел»
Игроки ФК «Эштрела» Амадора
Футбольные тренеры Анголы
Тренеры ФК «Эштрела» Амадора
Тренеры ФК «Пенафиел»
Тренеры ФК «Атлетико» Лиссабон
Тренеры ФК «Фаренсе»
Тренеры сборной Макао по футболу